Яаков Лев (род. в , Израиль) — израильский -, -, . Эмерит-профессор департамента исследований Ближнего Востока факультета иудаики университета имени Бар-Илана. Один из ведущих исмаилитоведов — специалистов по шиитскому течению «исмаилизм» — в современном мире. Вместе с такими авторитетами как Вилферд Маделунг, Тьерри Бьянки, Хайнц Халм и Майкл Бретт оказал колоссальное влияние на развитие этой науки во второй половине XX — начале XXI века.

Родился в 1948 году в Израиле. Обучался в Манчестерском университете где получил степень PhD. Основные исследовательские интересы — социальная и экономическая история Египта с VII по XV век. В 2006—2007 годах работал приглашённым профессором в . В 1994 году выступил координатором востоковедческого международного конгресса в Санкт-Петербурге и главным редактором англо-ивритского словаря. Публиковался в International Journal of Middle East Studies, , Medieval Encounters и др. Автор работ, посвящённых Фатимидскому халифату, Айюбидам. Один из авторов фундаментальной «Энциклопедии ислама» и энциклопедии «».

Работы

Монографии/главы

Редакция

Примечания 

Исмаилитоведы
Авторы Энциклопедии ислама